L'on traite sous le nom de Bataille de Sommepy deux événements distincts :
 La Bataille de Sommepy, ou Bataille de Sommepi selon l'orthographe ancienne, du , renommée Bataille de Rethel.
 La Bataille de Somme-Py, ou Bataille de Sommepy, un combat de la première phase (du  au ) de la Bataille de Champagne et d’Argonne (Offensive Meuse-Argonne)

Références